Los Paredones puede referirse a varios artículos:
Los Paredones, localidad del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, México;
Los Paredones, distrito de Churriana de la ciudad andaluza de Málaga, España;
Los Paredones, sitio arqueológico en Nazca, Región Ica, Perú.